Palazzo Maffei steht für: Palazzo Maffei (Modugno)
 Palazzo Maffei Marescotti
 Palazzo Maffei (San Potito Ultra)
 Palazzo Maffei (Verona)
 Palazzo Maffei (Volterra)